Гейзер — джерело, що періодично фонтанує гарячою водою та парою і є одним із проявів пізніх стадій вулканізму.
 Гейзер (водоспад) — водоспад в Криму на р. Алака.

 Вова Гейзер справжнє ім'я якого — Володимир Ейгензеер (нар. 24 вересня 1969, Макінськ, Казахська Радянська Соціалістична Республіка) — український рок-співак.
 Гейзер Матвій Мойсейович (1940-2018) — уродженець Бершаді, російський журналіст, літератор, публіцист та театрознавець, заслужений вчитель Російської Федерації, доктор філологічних наук.

Прізвища